Dondon, comune di Haiti nell'arrondissement di Saint-Raphaël
 Dondon, altro nome del fiume Anjuj, affluente dell'Amur